Озонид рубидия — соединение щелочного металла рубидия и кислорода с химической формулой RbO3. Оранжево-красные кристаллы.

Получение 
 Взаимодействие надпероксида рубидия с озоном:
 

 Пропуская озон через гидроксид рубидия:

Физические свойства 
Озонид рубидия представляет собой оранжево-красные кристаллы моноклинной сингонии, пространственная группа P 2/c , более устойчив, чем KO.
Имеет ионное строение (Rb)(O).
Хорошо растворяется в жидком аммиаке, частично реагируя с ним.

Химические свойства 
 При нагревании озонид рубидия разлагается:
 

 Энергично взаимодействует с водой:
 

 Поглощает из воздуха влагу и углекислый газ уже при комнатной температуре:
 

 Реакция с кислотой зависит от температуры:
 
 

 При сплавлении с серой переходит в смесь сульфата и дисульфата рубидия:
 

 Медленно взаимодействует с жидким аммиаком:

Примечания

Литература 
 
 

Р
Оксиды рубидия